Tokary ist der Name von mehreren Orten in Polen:
 in der Woiwodschaft Großpolen, siehe Tokary (Ślesin)
 in der Woiwodschaft Lublin, siehe Tokary (Turobin)
 in der Woiwodschaft Masowien, siehe Tokary (Korczew)
 in der Woiwodschaft Oppeln, siehe Tokary (Praszka)
 in der Woiwodschaft Podlachien, siehe Tokary (Mielnik)
 in der Woiwodschaft Pommern, siehe Tokary (Przodkowo) (ehemals Tockar, Kreis Karthaus/Westpreußen)
 in der Woiwodschaft Schlesien, siehe Tokary (Długołęka) (ehemals Dockern, Kreis Trebnitz/Schlesien)
 in der Woiwodschaft Westpommern, siehe Tokary (Sławno) (ehemals Deutschrode, Kreis Schlawe/Pommern)

Siehe auch: Tokari